Der internationale Eishockeyverband IIHF veranstaltete im Jahr 2005 zum 69. Mal Eishockey-Weltmeisterschaften.

Die Turniere im Überblick 

Die 69. Weltmeisterschaften der Herren fanden zu folgenden Terminen und an folgenden Orten statt:
 A-Weltmeisterschaft: 30. April bis 15. Mai 2005 in Wien und Innsbruck (Österreich)
 Division I, Gruppe A: 17. bis 23. April 2005 in Debrecen (Ungarn)
 Division I, Gruppe B: 17. bis 23. April 2005 in Eindhoven (Niederlande)
 Division II, Gruppe A: 10. bis 16. April 2005 in Zagreb (Kroatien)
 Division II, Gruppe B: 4. bis 10. April 2005 in Belgrad (Serbien und Montenegro)
 Division III: 7. bis 12. März 2005 in Mexiko-Stadt (Mexiko)
Wie im Vorjahr nahmen an diesen Welttitelkämpfen wieder 45 Mannschaften teil.

Die 10. Weltmeisterschaften der Frauen fanden wie folgt statt:
 A-Weltmeisterschaft: 2. bis 9. April 2005 in Linköping und Norrköping (Schweden)
 Division I: 27. März bis 4. April 2005 in Romanshorn (Schweiz)
 Division II: 13. bis 20. März 2005 in Asiago (Italien)
 Division III: 3. bis 9. März 2005 in Kapstadt (Südafrika)
 Division IV: 1. bis 4. April 2005 in Dunedin (Neuseeland)
Insgesamt nahmen 30 Frauen-Mannschaften an diesen Weltmeisterschaften teil – dies bedeutete einen neuen Rekord.

Die U20-Junioren-Weltmeisterschaften 2005  wurden wie folgt ausgetragen:
 A-Weltmeisterschaft: 25. Dezember 2004 bis 4. Januar 2005 in Grand Forks (USA)
 Division I, Gruppe A: 13. Dezember bis 19. Dezember 2004 in Sheffield (Großbritannien)
 Division I, Gruppe B: 13. Dezember bis 19. Dezember 2004 in Narva (Estland)
 Division II, Gruppe A: 3. Januar bis 9. Januar 2005 in Bukarest (Rumänien)
 Division II, Gruppe B: 13. Dezember – 19. Dezember 2004 in Puigcerdà (Spanien)
 Division III: 10. Januar – 16. Januar 2005 in Mexiko-Stadt (Mexiko)

Die U18-Junioren-Weltmeisterschaften 2005 fanden wie folgt statt:
 A-Weltmeisterschaft: 14. April bis 24. April 2005 in Plzeň und České Budějovice (Tschechien)
 Division I, Gruppe A: 3. April – 9. April 2005 in Maribor (Slowenien)
 Division I, Gruppe B: 2. April – 8. April 2005 in Sosnowiec (Polen)
 Division II, Gruppe A: 14. März – 20. März 2005 in Kohtla-Järve (Estland)
 Division II, Gruppe B: 21. März – 27. März 2005 in Bukarest (Rumänien)
 Division III: 7. März – 13. März 2005 in Sofia (Bulgarien)

Weblinks 
 Homepage der IIHF

 
Weltmeisterschaft